Oberried (Breisgau), een plaats in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg
Oberried am Brienzersee, een gemeente in het Zwitserse kanton Bern